Юрий Семёнович Кившарь (; ) — австралийский и украинский , действительный член Австралийской академии наук.

Биография 
Родился 3 апреля 1959 года в Харькове. Учился в школе теоретической физики, основанной Львом Ландау. В 1981 г. окончил с отличием Харьковский университет. С 1981 по 1990 год научный сотрудник в Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины (ФТИНТ). Там же защитил диссертацию кандидата физико-математических наук по теме «Динамика солитонов и процессы их взаимодействия в почти интегрируемых системах» (1984).

В 1991—1993 работал в университете Дюссельдорфа. С 1993 года возглавляет созданный им Центр нелинейной физики в Австралийском национальном университете. В 2002 году избран в Австралийскую академию наук.

В 2011 году стал победителем российского гранта на создание лаборатории метаматериалов в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), которой с тех пор руководит.

Награды и отличия 
  (1994)
  (1998)
  (2005)
  (2007)
 Премия Гарри Мэсси Института физики (2014)
 Медаль Лебедева Оптического общества имени Рождественского (2014)
 Премия Моци Общества оптики и фотоники (2020)
 Премия имени Макса Борна (2022)
 Действительный член Оптического общества Америки, Американского физического общества, Общества оптики и фотоники, Института физики.

Публикации 
 Книги

  Русский перевод: 
  Русский перевод: 

 Избранные статьи

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Университета ИТМО 
 Кившарь Юрий Семенович 
 

Выпускники Харьковского университета
Члены Австралийской академии наук
Преподаватели Австралийского национального университета
Действительные члены Американского физического общества
Члены Оптического общества
Члены Института физики
Награждённые медалью Томаса Ранкена Лайла
Награждённые медалью Пози